Vioolconcert nr. 3 (Saint-Saëns)
 Vioolconcert nr. 3 (Aulin)
 Vioolconcert nr. 3 (Sinding)
 Vioolconcert nr. 3 (Merikanto)